Франция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1960 года в Скво-Велли (США) в восьмой раз за свою историю, и завоевала одну золотую и две бронзовые медали. Сборная страны состояла из 26 спортсменов (18 мужчин, 8 женщин).

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com 

1960
Страны на зимних Олимпийских играх 1960 года